Ernest Deseille
 Placide Deseille